Saint-Ange-et-Torçay, municipi francès al departament de l'Eure i Loir
 Saint-Ange-le-Viel, municipi francès al departament de Sena i Marne i a la regió d'Illa de França